Karagöllü ist der Familienname folgender Personen:

 Fırat Karagöllü (* 1978), türkischer Boxer
 Mustafa Karagöllü (* 1981), türkischer Boxer